Удита Госвами (, ; род. 9 февраля 1984 года) — индийская актриса, снимающаяся в фильмах на языке хинди.

Биография 
Удита родилась в Дехрадуне, штат Уттаракханд. Её отец родом из Гархвала, мать, урождённая непалка, — из Шиллонга, штат Мегхалая. Большую часть детства Удита провела в Катманду  (Непал), а затем переехала в Дехрадун, где и получила образование.

Карьера 
Госвами начинала свою карьеру в качестве модели для таких брендов, как Pepsi, Titan Watches, а также как актрисы в фильме Askar вместе с Дино Мореа. Вместе с Упеном Пателем снялась в видеоклипе Ахмеда Кхана. В 2012 году сыграла главную роль в фильме «Дневник бабочки», о котором один рецензент написал, что фильм «кажется, основан на двух вещах: 1) Удита Госвами, 2) тело Удиты Госвами».

Личная жизнь 
После 9 лет отношений 29 января 2013 года вышла замуж за Мохита Сури. 2 января 2014 года родила дочь. 21 ноября 2018 года у них родился мальчик.

Фильмография

Ссылки 

Семья Бхатт